Kurt Portmann ist der Name folgender Personen:

* Kurt Portmann (Offizier) (1934–2016), Schweizer Korpskommandant
 Kurt Portmann (Basketballspieler) (* 1967), US-amerikanischer Basketballspieler